Concavenator  („Jäger aus Cuenca“) ist eine Gattung theropoder Dinosaurier aus der Unterkreide von Europa. Die relativ gut erhaltenen Fossilien wurden in der Nähe der spanischen Stadt Cuenca von den Paläontologen Francisco Ortega, José Luis Sanz und Fernando Escaso entdeckt.

Der etwa sechs Meter lange, und wie alle Theropoden bipede (zweibeinige) Concavenator, wies einige unter den Dinosauriern einzigartige Merkmale auf. Auf dem Rücken trug er zwei „Höcker“, deren Funktion nicht eindeutig ist. Der vordere Höcker war etwa viermal so hoch wie der hintere. Möglicherweise handelt es sich um Sexualdimorphismus: demnach hatten nur die Männchen diese auffälligen Gebilde, um damit bei der Balz Weibchen anzulocken. Auch andere Theropoden, wie etwa Spinosaurus, verfügten über große Dornfortsätzen an den Rückenwirbeln, die jedoch dort anders interpretiert werden. An der Elle, ein Unterarmknochen, sind mehrere Erhebungen, die als Ansatzstellen für haarähnliche Protofedern erklärt werden.

Systematik 
C. corcovatus ist die einzige bekannte Art dieser Gattung. Der Fleischfresser wird als ein basaler (ursprünglicher) Carcharodontosaurier innerhalb der Allosauroidea gedeutet. Die systematische Stellung verdeutlicht folgendes Kladogramm:

Fossilien

Literatur 
 Francisco Ortega, Fernando Escaso, José L. Sanz: A bizarre, humped Carcharodontosauria (Theropoda) from the Lower Cretaceous of Spain. In: Nature. Bd. 467, Nr. 7312, 2010, S. 203–206, .

Carnosaurier
Carnosauria